CLM steht für:
 Chiba Lotte Marines
 William R. Fairchild International Airport (IATA-Code), Flughafen in Port Angeles, US-Bundesstaat Washington
 Committee on Copyright and other Legal Matters, IFLA-Ausschuss für Urheberrecht und andere rechtliche Angelegenheiten
 Congolese Liberation Movement, die englische Bezeichnung für die Mouvement de Libération du Congo (häufiger französisch als MLC abgekürzt)
 Congrégation des Missionnaires Libanais Maronites, deutsch Kongregation der libanesisch-maronitischen Missionare
 Contre-la-montre (), siehe Zeitfahren
 Kolumbien, ITU-Code
 Compagnie Lilloise de Moteurs, zu Peugeot gehörender Motorenbauer in Lille, bekannt vor allem für den Lizenzbau von Junkers Zweitakt-Diesel-Gegenkolbenmotoren

clm steht für:
 Zentilumen, ein hundertstel Lumen (Einheit), SI-Einheit des Lichtstroms
 Klallam (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Klallam im US-Bundesstaat Washington und im Süden der kanadischen Vancouver-Insel

Siehe auch:
 Codex latinus Monacensis:
 clm 560, siehe Bayerischer Geograph
 clm 4452, siehe Perikopenbuch Heinrichs II.
 clm 4453, siehe Evangeliar Ottos III. (München)
 clm 4456, siehe Sakramentar Heinrichs II.
 clm 4650, siehe Formelsammlung des Markulf
 clm 10291, siehe Notitia dignitatum
 clm 13601, siehe Uta-Codex (Uta-Evangelistar)
 clm 19418, siehe Descriptio Terrae Sanctae des Johannes von Würzburg
 clm 19486, siehe Ruodlieb, lateinisches Versepos des beginnenden Hochmittelalters
 clm 30111, siehe Gebetbuch Ottos III.

CLM